Luigi Romolo Carrino – scrittore italiano
 Marco Carrino – militare italiano
 Nicola Carrino – scultore e accademico italiano
 Roberto Carrino – cantautore italiano